AAPA ist die Abkürzung von:
 American Association of Physical Anthropologists (1930–2021), heute: American Association of Biological Anthropologists
 American Association of Port Authorities, ein Zusammenschluss von amerikanischen Hafenbehörden,
 Association Against the Prohibition Amendment,
 Association of Asia Pacific Airlines, ein Zusammenschluss von asiatischen Airlines,
 Association of Authorised Public Accountants,
 American Academy of Physician Assistants,
 American Association of Pathologists' Assistants

Abkürzung